.st - o código TLD (ccTLD) na Internet para o São Tomé e Príncipe
Atari ST

Desambiguações de siglas